Bitva u Dunkerque může označovat:
 Bitva u Dunkerque (1383) – bitva svedená mezi Vlámy a francouzskými vojsky
 Bitva u Dunkerque (1658) (Bitva v dunách) – bitva mezi spojeneckými a španělskými vojsky
 Obléhání Dunkerque (1793) – britsko-hanoverské obléhání během francouzských revolučních válek
 Útok na Dunkerque (1800) – námořní bitva francouzských revolučních válek
 Bitva u Dunkerque – bitva druhé světové války mezi britskými, francouzskými a německými vojsky
 Operace Dynamo – evakuace Dunkerque
 Obléhání Dunkerque (1944–1945) – spojenecké obléhání během druhé světové války